Маниловское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в
Аларском районе Иркутской области России. Административный центр — деревня Маниловская.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 940 человек, в том числе 471 мужчина и 469 женщин.

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
 Кулуруй
 Литвинцева
 Каштак

Примечания 

Муниципальные образования Аларского района
Сельские поселения Иркутской области